Валденбург може бити:

 Валденбург (Саксонија), град у округу Цвикау, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Валденбург (Виртемберг), град у округу Хоенлое, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.